Улица Ершова — улица в Тобольске.

Названа в честь уроженца д. Безруково, Ишимского уезда, Тобольской губернии, поэта П. П. Ершова.

В 2007 году улицу Ершова в Тобольске планировалось украсить деревянной мостовой.

На пересечении улиц Мира и Ершова располагается Александровская часовня (1887), построенная в память о посещении Тобольска будущего царя Александра Второго.

Примечания 

Улицы Тобольска